Transylvania steht für:
 englisch für Transsilvanien oder Siebenbürgen, historisches und geografisches Gebiet im südöstlichen Karpatenraum
 (1537) Transylvania, Asteroid des Hauptgürtels
 Transylvania (Computerspiel), Computerspiel von Penguin Software aus dem Jahr 1982
 Transylvania (Film), Film von Tony Gatlif
 Transylvania (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marke von japanische Radio-Tonbandgeräte aus der Wende der 1970er und 1980er Jahre, siehe Asahi Electronics
 Transylvania (Schiff, 1914), ein Passagierschiff der Anchor Line, im Ersten Weltkrieg versenkt
 Transylvania (Schiff, 1925), ein Passagierschiff der Anchor Line, im Zweiten Weltkrieg versenkt
 Transylvania County, County im US-Bundesstaat North Carolina
 Transylvania University, privates Liberal arts college in Lexington (Kentucky)
 Galaxie in der The Rocky Horror Show
 Transylvania 90210 Songs of Death, Dying and the Dead, Musikalbum von Wednesday 13

Siehe auch:
 Transsylvania, ein 1956 gebautes deutsches Frachtschiff
 Transilvania (Schiff, 1938), ein 1938 gebautes rumänisches Passagierschiff